Etterbach ist ein Gewässername:

 Etterbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe gegenüber Merxheim, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Etterbach (Orlacher Bach), linker Zufluss des Orlacher Bachs in Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ettersbach
 Hetterbach